Tseel kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Tseel (distrikt i Mongoliet, Töv), 
 Tseel (distrikt i Mongoliet, Gobi-Altaj), 

Robotskapade Mongolietförgreningar